Банзаи може да се односи на:
Традиционални јапански узвик који има значење Десет хиљада година!
Банзаи јуриш или банзаи напад, последњи, очајнички, војни јуриш.
Банзаи (телевизијски шоу), пародија на јапански гејм-шоу
Банзаи (ДВД игра клађења), ДВД игра заснована на телевизијском шоу
Банзаи (Краљ лавова), лик хијене из Дизнијевог анимираног филма из 1994, Краљ лавова 
Бакару Банзаи (-{Buckaroo Banzai}-), лик из филма Авантуре Бакару Банзаија дуж 8. димензије
Немачко издање Викли шонен џампа (-{Weekly Shonen Jump}-)
Банзаи бацање - покрет у професионалном рвању